

Patronyme
 Claude Thouvenot (1929-2020), géographe français.
 Jacques Thouvenot (1753-1810), général de brigade français, frère du suivant.
 Pierre Thouvenot (1757-1817), général de division français.
 Raymond Thouvenot (1896-1981), historien et archéologue français.

Homonymie
Homonymie de patronyme